«Kaukura» puede referirse a:

 Kaukura, atolón que forma parte de las Islas Palliser, de la Polinesia Francesa.
 Kaukura, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de Arutua.